Zulygin (russisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:
 Kirill Nikolajewitsch Zulygin (* 1996), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Leonidowitsch Zulygin (* 1975), russischer Eishockeyspieler